Аши Пема Дечен (1918—1991) — королева Бутана.

Ранние годы 
Аши Пема Дечен родилась в 1918 году во дворце Вангдучолинг в семье Чумеда Жалгно, Дашо Джамьянга (из семьи Тамжинг Чоджи — также известной как семья Мё) и Аши Дечо, дочери Аши Ешая Чодена (которая была сестрой Друк Гьялпо Гонгсара Угьена Вангчука).

У нее было два родных брата и две родные сестры, а также сводные братья и сестры от повторных браков ее родителей:

 Дашо Гонпо Дорджи, Чумед Жалгно.
 Аши Пхунцо Чоден (1911—2003).
 Дашо Лам Надо (1920—1989).
 Аши Чими.

Брак и семья 
Она вышла замуж за второго короля Бутана, своего двоюродного брата Джигме Вангчука, в 1932 году, когда ей было 14 лет. Аши Пема Дечен была сводной сестрой деда по материнской линии нынешней королевы Бутана, Джецун Пема Вангчук, и прабабушкой пятого Друк Гьялпо, Джигме Кхесара Намгьела Вангчука.

Ее старшая сестра, Аши Пхунцо Чоден (1911—2003), стала первой женой своего мужа с 1923 года, когда ей было 12 лет, во дворце Тинлей Рабтен, Пходранг.

Ее детьми от Второго Друк Гьялпо были:

 Принцесса (Друк Гьялсем) Чоки Вангмо Вангчук (род. 1937).
 Принц (Друк Гьялсей) Намгьел Вангчук, 26-й Пенлоп из Паро (1943 г. р.).
 Принцесса (Друк Гьялсем) Деки Янгзом Вангчук (1946 г. р.).
 Принцесса (Друк Гьялсем) Пема Чоден Вангчук (1949 г. р.).

Смерть 
Она умерла в 1991 году во дворце Самчолинг.

Родословная

Примечания 

Умершие в 1991 году
Родившиеся в 1918 году
Родившиеся в Бумтанге
Жёны королей Бутана